Факультет міжнародних економічних відносин (англ. International Economic Relationship Faculty) - один з факультетів УжНУ.

Загальні відомості 
Факультет бере свій початок з 1998 р., коли було відкрито Філію Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Очолює факультет доктор політичних наук, професор Микола Михайлович Палінчак.

Студенти-міжнародники протягом навчання набувають глибоких фундаментальних знань у галузі міжнародних економічних відносин та міжнародного права, міжнародних відносин і зовнішньої політики, дипломатичної діяльності, навичок наукового пошуку та практичної роботи у сфері зовнішньоекономічного співробітництва, глибоко опановують кілька іноземних мов.

Студенти активно долучаються до науково-дослідної роботи: двічі на рік проводиться студентська науково-практична конференція, студенти під керівництвом викладачів факультету готують до друку статті у фахових виданнях, беруть участь у міжнародних стажуваннях, конференціях, літніх освітніх програмах, здобувають нагороди на всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Разом з професорсько-викладацьким складом студенти проводять тематичні заходи - «Дні Європи», круглі столи на цікаві та актуальні теми («Сучасні маркетингові технології на прикладі провідних компаній світу»), імітаційні заняття («Відкрите засідання Кабінету Міністрів України», політичні дебати на актуальні теми європейської інтеграції). 
Діють спеціальні програми, в рамках яких, поряд з аудиторною роботою, впроваджено практичні компоненти. Зокрема, в рамках курсу Дипломатична та консульська служба ( керівник програми: професор Ален Панов) студенти проходять консульський практикум в Генеральному Консульстві Угорщини та Державному Департаменті з виконання покарань; відбуваються регулярні зустрічі з послами, консулами іноземних країн, професорами з іноземних вузів-партнерів, топ-менеджерами ТНК. Базами ознайомчих і виробничих практик виступають провідні підприємства Закарпаття, МЗС, Посольства та Постійні Представництва України. 

Навчання проходить у обладнаних мультимедійною технікою аудиторіях. На факультеті облаштовано спеціалізовані тематичні кабінети – українсько-угорської, українсько-румунської, українсько-словацької та українсько-чеської дружби. Студенти, що приїхали з віддалених місцевостей, на період навчання забезпечуються гуртожитком.

Структура 
Факультет складається з наступних структурних підрозділів:

 кафедра міжнародних економічних відносин;
кафедра міжнародної політики;
 кафедра прикладної лінгвістики;
 кафедра теорії та практики перекладу;
 деканат;

Навчання 
Факультет міжнародних економічних відносин здійснює ступеневу підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за такими спеціальностями:

 292 «Міжнародні економічні відносини»;
 035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)».

Форми навчання — денна та заочна. Тривалість навчання — 3 роки 10 місяців.

Здійснюється також підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Кафедри

Кафедра міжнародних економічних відносин 
Кафедра міжнародних економічних відносин факультету міжнародних економічних відносин є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” та “магістр” із спеціальності “Міжнародні економічні відносини”. У процесі навчання культивуються такі спеціалізації як міжнародна економіка, міжнародний бізнес, інвестиційна політика, міжнародна економічна безпека та ін.

Склад кафедри 

 Приходько Володимир Панасович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Заслужений працівник освіти України. Працював у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, реальному секторі економіки, органах влади і місцевого самоврядування. Керував залученням та консалтингово-інженерним супроводом масштабних інвестиційних проектів вітчизняних та транснаціональних корпорацій у автомобільній та електронній промисловості. Автор понад 140 наукових та методичних праць у галузі зовнішньоекономічних зв`язків, інвестиційного процесу, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки та державного управління.
 Король Ігор Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ. Викладає дисципліни: «Математика для економістів», «Математика міжнародних фінансів» та ін.
 Химинець Володимир Васильович - доктор економічних наук, професор, спеціалізується на проблематиці еколого-сталого розвитку та проектного менеджменту, регіонального розвитку та транскордонного співробітництва. Випускник Національної академії державного управління при Президентові України. У 2006-2010 рр. - заступник Ужгородського міського голови, у 2011-2013 рр. - заступник голови Ужгородської районної державної адміністрації. Автор близько 100 наукових праць, з них 3 монографії. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Економіка регіонів та зовнішньоекономічна діяльність України», «Зовнішньоекономічна діяльність України», спецкурси для аспірантів та ін.
 Черленяк Іван Іванович - доктор наук з державного управління, професор (спеціальність: міжнародний бізнес, логістика та менеджмент). Працював у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, реальному секторі економіки. Читає курс «Управління міжнародними компаніями». Автор понад 120 наукових та методичних праць у галузі міжнародного бізнесу, менеджменту, конкуренції та конкурентоспроможності, самоорганізації та синергетики, управління національною економікою, державного управління.
 Шинкар Віктор Андрійович - кандидат економічних наук, доцент. Вищу економічну освіту отримав в Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, навчався в аспірантурі кафедри політичної економії Львівського державного університету ім. І. Франка. Кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.01 – «Політекономія та суспільствознавство». Студенти факультету міжнародних відносин мають унікальну можливість слухати авторські лекції з курсів «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін. Автор понад 100 наукових праць.
 Брензович Катерина Степанівна - кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з навчально-педагогічної роботи . Проходила стажування в провідних вишах США. Забезпечує викладання таких дисциплін: «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Основи аудиту та економічного аналізу» та ін.
 Дроздовський Ярослав Петрович - кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з міжнародної діяльності. Стажувався у Великій Британії та США. Працював заступником голови Державної податкової адміністрації України в Закарпатській області з регуляторної реформи та інформатизації. Викладає дисципліни: «Теорія грошей і грошового обігу», «Світове фінансове середовище», «Управління проектами» та ін.
 Ерфан Єва Алоїсівна - кандидат економічних наук, доцент. Працює на кафедрі від початку створення Закарпатського філіалу Інституту світової економіки та міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Забезпечує викладання дисциплін: «Перехідні економічні системи», «Економіка підприємства», «Логістика», «Кон'юнктура основних товарних ринків» та ін.
 Король Марина Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент. Працювала у фінансовому секторі економіки, керівником підрозділу одного з провідних комерційних банків України. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Кредит та банківська справа», «Світові фінанси» та ін.
 Кушнір Наталія Олексіївна - кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з наукової роботи. Стажувалась в провідних університетах США, активно впроваджує новітні методи в процесі підготовки спеціалістів в галузі міжнародної економіки. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Основи менеджменту та маркетингу», «Зовнішньоекономічна діяльність» та ін.
 Рошко Світлана Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент. Забезпечує викладання дисциплін «Ділова українська мова», «Основи наукових досліджень», «Економічна історія», «Методика викладання у Вищій школі», «Дипломатичний протокол та етикет» та ін.
 Сідак Святослав Васильович - старший викладач кафедри. Працював у системі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Закарпатській області. Сертифікати з наступних кваліфікацій: «Валютні операції» - Міжнародний інститут менеджменту МІМ, Київ; «Депозитарна діяльність з цінними паперами» Міністерство фінансів України, Київ; «Професійна діяльність з ЦП «Ведення реєстру власників ІЦП», Львів. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Податки і системи оподаткування» , «Фінанси та фінансова система України» та ін.
 Цалан Мирослава Іванівна - викладач кафедри, кандидат економічних наук. Забезпечує викладання дисциплін: «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Світова економіка», «Регулювання зовнішньої торгівлі в країнах ЄС», «Фінансова політика в країнах Європи» та ін. Досвід роботи в системі Державного казначейства України. Сфера наукових інтересів - розвиток бізнес-середовища України в умовах євроінтеграції та ін.
 Єгорова Ольга Олександрівна - викладач кафедри , дисертант. Забезпечує викладання наступних дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Міжнародна економічна безпека», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та ін. Наукові праці в галузі транзитних економік, економічної безпеки, регіонального розвитку, стимулювання інвестиційної діяльності. Досвід роботи у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. Співавтор Послань Президента України до Верховної Ради України 2010, 2011, 2013 та 2015 рр. Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів наукових робіт в галузі економіки ім. М. І. Туган - Барановського.
 Машкара-Чокнадій Вікторія Василівна - викладач кафедри, магістр та перекладач. Навчалась в Технічному університеті м. Кайзерслаутерн (ФРН) та стажувалась в Мічиганському університеті (США). Працювала головним маркетологом управляючої девелоперської компанії у сфері інвестиційних інфраструктурних мереж, туризму, рекреації та інших комерційних проектів з широкою географією і спрямованістю. Забезпечує викладання дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» та ін.
 Яцко Грета Василівна - викладач кафедри. Магістр міжнародної економіки, перекладач. Стажувалась в університетах ФРН. Забезпечує викладання дисципліни «Регіональна політика Європейського Союзу», «Економіка України та зовнішньоекономічні зв’язки» та ін.
 Алексик Катерина Юріївна - провідний спеціаліст кафедри.

Дисципліни, що викладаються 
Бакалаврат:

 Політекономія
 Макроекономіка
 Математика для Економістів
 Економічна історія
 Мікроекономіка
 Світова економіка
 Міжнародні економічні відносини
 Теорія грошей та грошового обігу
 Економетрика та математичне моделювання світогосподарських процесів
 Основи менеджменту та маркетингу
 Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 Податки і системи оподаткування
 Економіка регіонів
 Економіка регіонів та зовнішньоекономічні зв’язки
 Основи наукових досліджень
 Ціни і ціноутворення
 Транснаціональні корпорації
 Світові ринки ресурсів
 Теорія грошей і грошового обігу
 Фінанси та фінансова система України
 Економіка праці та соціально-трудові відносини
 Економіка підприємства
 Міжнародні економічні відносини
 Кредит і банківська справа
 Математика міжнародних фінансів
 Логістика, кон’юнктура основних товарних ринків
 Основи аудиту та економічного аналізу
 Світові фінанси
 Економіка європейської інтеграції
 Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
 Фінансова політика в країнах Європи
 Кон’юнктура основних товарних ринків
 Регулювання зовнішньої торгівлі ЄС, розрахунки та платежі в зовнішній торгівлі європейських країн

Магістратура:

 Глобальна макроекономічна політика
 Перехідні економічні системи
 Світове фінансове середовище
 Основи корпоративного управління
 Зовнішньоекономічна діяльність України
 Методологія економічної науки та наукових досліджень
 Регіональна політика ЄС
 Міжнародна економічна безпека
 Управління міжнародними проектами
 Транснаціоналізація світової економіки
 Регулювання зовнішньої торгівлі ЄС, розрахунки та платежі в зовнішній торгівлі європейських країн
 Зовнішньоекономічна діяльність України
 Корпоративні фінанси
 Економіка міжнародної інтеграції
 Системні методи менеджменту в міжнародному бізнес

Аспірантура (Докторантура (PhD):

 МЕВ та світова економіка
 Презентація наукових результатів
 Спецкурс кафедри №1
 Спецкурс кафедри №2

Кафедра міжнародної політики 
Кафедра міжнародної політики забезпечує викладання курсів в галузях дипломатичної і консульської служби, теорії міжнародних відносин, теорії та практики ведення переговорів, світової політики, міжнародної інформації, юриспруденції.

Склад кафедри 

 проф. Панов Ален Володимирович – завідувач кафедри міжнародної політики, кандидат історичних наук, доктор філософії, дипломат, юрист, громадський діяч, голова Закарпатського осередку Спілки дипломатів України, зовнішній член колегії Угорської академії наук. Автор 17 монографій та підручників. Має 5 ранг держслужбовця (з 2006), 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування (з 2002), перший секретар першого класу дипломатичної служби (з 2009). Забезпечує читання дисциплін: «Дипломатична та консульська служба», «Країнознавство», «Порівняльно–конституційне правознавство».
 проф. Палінчак Микола Михайлович – декан факультету міжнародних економічних відносин, доктор політичних наук, професор, адвокат, член Спілки журналістів України, голова Закарпатської обласної організації Української асоціації релігієзнавців. Стажувався в університетах та науково-дослідних установах США, Канади, Греції, Словаччини, Угорщини, Чехії. Забезпечує читання дисципліни «Релігійний фактор в міжнародних відносинах».
 доц. Дір Ігор Юрійович – кандидат юридичних наук, український дипломат, 2007-2008 рр. – керівник Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України. 2008 – 2014 рр. - Надзвичайний та Повноважний Посол України в Швейцарії та Ліхтенштейну. Викладає дисципліни: «Політична система ЄС», «Зовнішня політика України», «Аналіз зовнішньої політики».
 Казакова Людмила Олександрівна – заступник декана міжнародних економічних відносин з навчально-виховної роботи, старший викладач кафедри міжнародної політики, юрист. Стажувалася в США, Угорщині. Забезпечує читання наступних дисциплін: «Міжнародне економічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право», «Демократичне врядування та культура миру».
 доц. Кальницька Марина Анатолівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної політики. Забезпечує читання наступних дисциплін: «Соціологія міжнародних відносин», «Історія політичних та економічних вчень».
 доц. Бокоч Вікторія Михайлівна – кандидат політичних наук, докторант - 052 «Політологія». Забезпечує читання заочних курсів : «Вступ до спеціальності МЕВ», « Демократичне врядування та культура миру».
 Павлишин Світлана Ярославівна – доцент кафедри міжнародної політики, кандидат юридичних наук. Забезпечує читання дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах».
 Нечипорук Кирило Олександрович – старший викладач кафедри міжнародної політики, кандидат юридичних наук. Забезпечує читання дисциплін: «Інфоетика та культура кіберпростору», «Міжнародний маркетинг», «Політичний маркетинг», «Іміджелогія».
 Савка Віталій Янович – старший викладач кафедри міжнародної політики. Забезпечує читання дисциплін: «Міжнародна інформація», «Міжнародні організації», «Міжнародні комунікації», «Вступ до спеціальності МЕВ».
 Нікогосян Татевік Андраніківна – викладач кафедри міжнародної політики, магістр факультету міжнародних економічних відносин. Забезпечує читання дисципліни «Теорія та практика масових комунікацій».
 Стеблак Діана Михайлівна – викладач кафедри міжнародної політики, аспірант спеціальності – 052 Політології, юрист. Викладає практичні з дисциплін: «Релігійний фактор у міжнародних відносинах», «Міжнародні відносини та світова політика». Забезпечує читання дисциплін: «Бізнес комунікації та PR у міжнародному бізнесі», «Філософія бізнесу».
 Лешанич Мирослав Михайлович – викладач кафедри міжнародної політики. Викладає практичні з дисциплін: «Міжнародне економічне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право».
 Яцина Павло Ернестович – асистент кафедри міжнародної політики. Забезпечує читання дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів».
 Манайло – Приходько Рената Юріївна - асистент кафедри міжнародної політики, аспірант за спеціальністю - 23.00.02 – Політичні процеси та інститути, директор комунального підприємства Ужгородське районне агентство розвитку. Тема дисертаційного дослідження «Регіональний вимір розвитку та функціонування партійної системи України». Забезпечує читання дисципліни «Теорія міжнародних відносин».
 Слободянюк Альона Олегівна – асистент кафедри міжнародної політики, магістр міжнародних економічних відносин, секретар Закарпатського осередку Спілки дипломатів України. Викладає практичні з дисциплін: «Міжнародний маркетинг», «Політичний маркетинг», «Іміджелогія».

Дисципліни, що викладаються 

 Релігійний фактор у міжнародних відносинах.
 Дипломатична та консульська служба.
 Порівняльно - конституційне правознавство.
 Країнознавство.
 Зовнішня політика України.
 Аналіз зовнішньої політики.
 Іміджелогія.
 Теорія та практика масових комунікацій.
 Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах.
 Міжнародна безпека.
 Міжнародні відносини та світова політика.
 Соціологія міжнародних відносин.
 Вступ до спеціальності МЕВ.
 Міжнародні комунікації.
 Міжнародна інформація.
 Міжнародні організації.
 Філософія бізнесу.
 Бізнес комунікації та PR у міжнародному бізнесі.
 Міжнародне економічне право.
 Міжнародне приватне право.
 Міжнародне публічне право.
 Інвестиційна політика. Інформаційний менеджмент та маркетинг.
 Конфліктологія та теорія переговорів.
 Міжнародний маркетинг.
 Політична глобалізація.
 Стратегічний менеджмент.
 Демократичне врядування та культура миру.
 Політична система ЄС.
 Інфоетика та культура кіберпростору.
 Історія політичних та економічних вчень.
 Політичний маркетинг.
 Теорія міжнародних відносин.
 Міжнародна інвестиційна політика.

Кафедра теорії та практики перекладу 
Кафедра забезпечує професійне вивчення іноземних мов – англійської, німецької, французької, польської. Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу бере активну участь у підготовці фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за відповідними освітніми ступенями, забезпечує отримання кваліфікації перекладача-референта з іноземної мови (англійської, німецької).

Склад кафедри 

 Зимомря Іван Миколайович - завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук.
 Доцент - Вереш Марія Тіборівна
 Доцент — Канюк Олександра Любомирівна
 Доцент — Девіцька Антоніна Ігорівна
 Старший викладач — Бойтор Віталія Юріївна
 Старший викладач — Есенова Еріка Йосипівна
 Старший викладач — Калинич Ірма Йосипівна
 Старший викладач — Поліщук Ольга Володимирівна
 Старший викладач — Сідун Лариса Юріївна
 Викладач — Драбов Наталія Юріївна
 Викладач — Мандзюк Роман Степанович
 Викладач — Рак Олеся Юріївна
 Викладач — Рацюк Леся Іванівна
 Старший лаборант — Романюк Евеліна Сергіївна
 Старший лаборант — Вячало Василина Василівна
 Старший лаборант — Решетар Маріанна Михайлівна

Дисципліни, що викладаються 
І курс

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)

ІІ курс

 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
 Друга іноземна мова (польська)
 Друга іноземна мова (німецька)
 Друга іноземна мова (англійська)
 Друга іноземна мова (французька)

ІІІ курс

 Іноземна мова спеціальності (англійська)
 Іноземна мова спеціальності (німецька)
 Друга іноземна мова (польська)
 Друга іноземна мова (німецька)
 Друга іноземна мова (англійська)
 Друга іноземна мова (французька)
 Теорія та практика перекладу (англійська)
 Теорія та практика перекладу ( англійська)

IV курс

 Іноземна мова спеціальності (англійська)
 Іноземна мова спеціальності (німецька)
 Теорія та практика перекладу (англійська)
 Теорія та практика перекладу (німецька)
 Друга іноземна мова (польська)
 Друга іноземна мова (англійська)
 Друга іноземна мова (німецька)
 Друга іноземна мова (французька)

V курс

 Практикум перекладу (англійська)
 Практикум перекладу (німецька)

Кафедра прикладної лінгвістики 
Кафедра забезпечує викладання таких іноземних мов: англійської, німецької, французької, словацької, угорської та латинської. Велика увага приділяється практичному володінню мовами, що вивчаються. Сфери діяльності фахівця спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» - перекладач, лінгвіст-інформатик, викладач іноземних мов (англійська, німецька, французька).

Склад кафедри 

 Полюжин Михайло Михайлович — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри. Досліджує номінативно-когнітивні аспекти вивчення англійської мови. За результатами роботи регулярно виступає на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Автор понад 150 наукових праць. Серед них 4 монографії та 8 науково-методичних посібників.
 Качмар Ольга Юріївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, заступник декана ф-ту міжнародних економічних відносин. Авторка понад 60 наукових та методичних праць, виданих в Україні та ЄС. Керівник призерів всеукраїнських студентських наукових робіт, рецензент наукових та методичних праць, опонент кандидатських дисертацій. Активно впроваджує в організацію навчального процесу сучасні нові підходи з американського досвіду стажування в галузі освіти.
 Томенчук Мар’яна Василівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики. Авторка понад 25 наукових праць із лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та варіантології в Україні та за кордоном. Авторка 2 навчальних посібників та 5 методичних розробок для студентів. Керівник студентських наукових робіт, у тому числі й творчих, що здобули перемогу на всеукраїнських конкурсах, рецензент дипломних та магістерських робіт. Бере участь в обговоренні кандидатських дисертацій, написанні відгуків на автореферати.
 Карпюк Фіалка Владиславівна ̶ старший викладач кафедри прикладної лінгвістики. Наукові інтереси: номінативно-когнітивні аспекти англійської мови і перекладу, лінгвокультурологія, перекладознавство.
 Остич Діана Юріївна — старший викладач кафедри прикладної лінгвістики.
 Ухаль Михайло Михайлович — старший викладач кафедри прикладної лінгвістики. Автор 4 словників з латинської та німецької мов, 2 навчальник посібників та 1 підручника.
 Тріфонова Катерина Вячеславівна ̶ викладач кафедри прикладної лінгвістики. Наукові інтереси: когнітивні структури фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах. Проходила стажування «Англійська мова для університетів» при Британській Раді.
 Табанюхова Олена Миколаївна — викладач кафедри прикладної лінгвістики факультету МЕВ.
 Шовкович Олеся Миронівна — асистент кафедри прикладної лінгвістики. Викладає французьку і словацьку мову.Досліджує когнітивний аспект словотворення у сучасній словацькій мові.
 Федишин Мар’яна Іванівна — асистент кафедри прикладної лінгвістики, аспірант. Займається вивченням дискурса як когнітивно-комунікативного явища. Розглядає англомовний теологічний дискурс у руслі протестантизму, беручи до уваги теологічні статті теоретико-теологічного жанру, що становлять матеріал її дослідження. Наразі працює над виокремленням дискурсивних стратегій, тактик і прийомів, що слугують засобами реалізації комунікативного задуму теолога.
 Панін Євген Степанович — магістр філології, асистент кафедри прикладної лінгвістики, аспірант. Захистив магістерську роботу на тему «Фразеосемантичне поле соціальної підструктури особистості в англійській та українській мовах». Автор статей із сучасних напрямів досліджень в галузі прикладної лінгвістики. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Лексико фразеологічні типи концептів в англійській мові».
 Цонинець Марія Михайлівна — магістр філології, старший лаборант та асистент кафедри прикладної лінгвістики. Займається дослідженням оказіоналізмів на матеріалі англомовних художніх текстів.

Дисципліни, що викладаються 
Бакалаврат:

 Вступ до мовознавства
 Вступ до перекладознавства
 Ділове листування та спілкування іноземною мовою
 Друга іноземна мова
 Історія зарубіжної літератури
 Латинська мова
 Лінгвістика тексту та дискурсу
 Лінгвокраїнознавство
 Основи когнітивної лінгвістики
 Основи прикладної лінгвістики
 Основи психолінгвістики
 Основна іноземна мова
 Практикум перекладу з другої іноземної мови
 Прикладна лінгвістика
 Теорія та практика перекладу
 Типологія іноземної та української мови
 Третя іноземна мова
 Переклад у галузі економіки, бізнесу і права
 Практикум перекладу (публіцистичний стиль)
 Теорія та практика науково-технічного перекладу

Магістратура:

 Методика викладання у вищій школі
 Методологія наукових досліджень зі спеціальності
 Основи наукових комунікацій іноземною мовою
 Методика викладання іноземної мови
 Галузевий машинний переклад
 Практикум перекладу з англійської мови
 Практикум перекладу з німецької мови
 Комп'ютерна лінгвістика
 Послідовний та синхронний переклад
 Лінгводидактичні основи перекладу
 Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності
 Порівняльна лексикологія
 Комп'ютерна лексикографія
 Комп`ютерні програми для вивчення іноземних мов
 Словацька/Угорська мова
 Бізнес-курс основної іноземної мови

Студентське життя 
З метою морально-естетичного виховання студентів здійснюються важливі, змістовні і цікаві виховні заходи, такі як: День Міжнародника, Міс факультету, День Перекладача, День відкритих дверей, факультетський боґрач, «Кава з деканом».

Спорт 
На факультеті функціонують спортивні секції з різних видів спорту, серед студентів різних курсів проводяться спортивні змагання, такі як: спартакіада, змагання з настільного тенісу, баскетболу, волейболу, шахів, бадмінтону.

Відомі випускники 
Після закінчення навчання випускники факультету можуть продовжити навчання за кордоном (в рамках міжнародних програм) та влаштуватись на престижну роботу. Зокрема серед випускників факультету є дипломати, працівники органів державної влади, провідні економісти області, підприємці, банкіри, логісти, маркетологи, бухгалтери, перекладачі, викладачі вузів.

 Олександр Глеба — викладає в Коледжі Європи в Натоліні (College of Europe in Natolin)
 Василь Молдавчук
 Діана Швардак - представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Закарпатській області
 Ростислав Палагусинець — заступник Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Македонії.

Переваги навчання на факультеті 

 На факультеті сформовано молодий викладацький склад, який завжди відкритий до нових ідей та пропозицій студентів.
 Можливість розвивати свою особистість через вивчення великої кількість різноманітних предметів.
 Випускники факультету володіють двома іноземними мовами на високому рівні. Це дуже актуально сьогодні і значно розширює можливості для працевлаштування.
 Часті знайомства з дипломатами, консулами, представниками міжнародного бізнесу та науковцями.
 Чудова матеріально-технічна база. У модернізованих аудиторіях завжди тепло, світло, вони оснащенні всіма необхідними атрибутами для комфортного навчання.
 Дипломи факультету визнають якісними кращі закордонні університети. Багато випускників факультету міжнародних економічних відносин продовжують навчання на магістерських програмах в Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині.
 Студенти мають можливість навчатися у справді міжнародній атмосфері разом зі студентами-іноземцями, які є носіями англійської мови, що сприяє взаємному культурному обміну та готує студентів до роботи у мультикультурному середовищі.
 Насичене різноманітними подіями та традиціями студентське життя. Студенти разом з викладачами займаються науковою роботою, реалізують міжнародні проекти, відвідують навчальні заходи.
 Міжнародна співпраця факультету дає широкі можливості стажувань та обмінів як для викладачів, так і для студентів (у консульських установах, міжнародних компаніях, провідних європейських університетах). Також великою перевагою факультету є наявність чотирьох аспірантур та чотирьох фахових журналів.
 Випускники факультету успішно будують свою кар’єру в дипломатичному корпусі, менеджменті провідних іноземних підприємств, у міністерствах та відомостях України.

Наукова діяльність 
Основні публікації (посібники, монографії)

1. Палінчак М.М. Церковне право: Навчально-методичний посібник / М.М. Палінчак. – Ужгород: Мистецька лінія, 2000. – 138 с.

2.Палінчак М.М. Держава і церква у постсоціалістичних суспільствах (на прикладі країн Центральної Європи та України): Монографія – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра“, 2014. – 408 с.

3. Палінчак М.М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичному суспільстві (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) . Монографія – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 472 с.

4. Панов  Ален. Країнознавство: підручник - Ужгород: Шарк, 2017. - 443 с.

5. Панов Ален. Дипломатична і консульська служба України: підручник - Ужгород: Шарк,  2015 - 271 с.

6. Панов Ален. Територіальний устрій Франції та Італії - Уроки для України: монографія - Ужгород: Шарк, 2015. - 126 с.

7. Панов Ален. Масирик і Закарпаття: монографія - Ужгород: Ліра, 2010. - 192 с.

8. Палінчак М.М, Борейко Л.О., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Сарай Р.Д., Панов А.В.  Порівняльне конституційне право: Навчальний посібник. (методичні матеріали до вивчення дисципліни «Порівняльно-конституційне право» для студентів факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету).  Ужгород: «М.Л.», 2011. 250 с.

9. Приходько В.П., Шинкар В.А. Навчальний посібник «Макроекономіка» - Ужгород, 2014. - 252 с .

10. Приходько В.П. Транскордонне співробітництво у Карпатському (Центрально-Східному) регіоні Європи: процеси трансформації : Монографія / Я.Голонич, В.Химинець, В.Приходько, О. Єгорова, М.Мачкінова, П.Копинець, П.Матішак, М.Нікел. – Ужгород: РІК-У, 2019. – 176с.

11. Економіка та економічна безпека держави. Теорія та практика : Монографічний навчальний посібник / С. Давиденко, О. Єгорова, В. Приходько, П. Матішак, Я. Голоніч, П. Копінец, М. Мачкінова, М. Доброволска та ін. – Ужгород: РІК-У, 2017. – 388 с. – (Серія «Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини». Випуск 4)

Співпраця

Примітки